Kaulsdorf – comune della Turingia
Kaulsdorf – quartiere della città di Berlino